«Leopoldo García» puede referirse a:

 Leopoldo García-Alas y Ureña, «Clarín» (1852-1901), catedrático y escritor español, autor de La Regenta.
 Leopoldo García-Alas García-Argüelles (1883-1937), profesor universitario y político español - rector de la Universidad de Oviedo - Hijo del anterior.
 Leopoldo García Ramón (1847-1890), escritor y traductor español.
 Leopoldo García Ramón (1876-1958), pintor español discípulo de Joaquín Sorolla.
 Leopoldo García-Colín Scherer (1930-2012), físico mexicano.